Adriano Malisan – ex calciatore italiano
 Diego Malisan – ex calciatore italiano